HMS Mullett – scuna della Royal Navy varata nel 1807
 HMS Mullett – cannoniera della Royal Navy varata nel 1860